Радула:
 Радула () — род мохообразных семейства Radulaceae.
 Радула — аппарат, служащий для соскребания и измельчения пищи у моллюсков.